Liceul Teoretic "Callatis" este o instituție de învățământ preuniversitar din municipiul Mangalia, județul Constanța, România.

Istoric
Înființat în anul 1959, cu denumirea de Școala Medie Mixtă cu clasele I-XI, Liceul Teoretic are o lungă tradiție, în învățământul din Mangalia.

Răspunzând nevoii de a oferi tinerilor din Mangalia și din împrejurimi o pregătire teoretică de calitate, instituția a beneficiat de-a lungul timpului de un corp profesoral tânăr, entuziast și de elevi care au reușit profesional in cele mai variate domenii de activitate.

În anul 1965 titulatura s-a schimbat în Liceul Teoretic cu clasele I-XII. Deși în 1977, când regimul comunist pune accent pe învățământul tehnologic, liceul a fost transformat în Liceul Industrial nr. 2, învățământul de factură real – umanistă a continuat în Mangalia, în incinta liceului funcționând și clase cu profil teoretic.

În anul 1990 a existat oportunitatea revenirii Liceului Industrial nr. 2 la vechea structură, dar Consiliul Profesoral al liceului a hotărât transformarea lui în Liceu Economic, având în vedere potențialul turistic al orașului.
În același an, la propunerea Inspectorului Școlar General, prof. Gheorghe Andrei și a Ministrului Educației Naționale de atunci, Guvernul României a aprobat reînființarea Liceului Teoretic.

Acesta a funcționat timp de 8 ani în căminul Grupului Școlar Industrial „Ion Bănescu”, iar în 1998 i-a fost destinat un sediu nou, pe strada Rozelor, nr.36.

Odată cu acest eveniment și-a schimbat titulatura în Liceul Teoretic „Callatis”, iar inaugurarea noului sediu s-a făcut în prezența prof. univ. dr. Andrei Marga, ministru al MEN, a prof. Gheorghe Andrei , inspector școlar general al ISJ Constanța în acea perioadă și a altor personalități.

Construcția liceului a fost definitivată în anul 2000 (aripa nouă), iar a sălii de sport, în 2004.

Dacă până în 1998 au funcționat doar clase de liceu, profil real și uman, începând cu anul 1999 s-au înființat clase primare, iar din 2000 și clase gimnaziale, câte două pe nivel.

Astfel, în cadrul liceului s-a realizat o continuitate a învățământului, de la cel primar, la cel gimnazial și liceal, crescând în mod semnificativ calitatea învățământului și diversificând opțiunile școlare ale elevilor.

Oferta instructiv-educativă

 matematică-informatică/intensiv engleză

 matematică-informatică

 științe ale naturii

 filologie/intensiv engleză

 științe sociale

Liceul Teoretic „Callatis” este acreditat ca centru de testare E.C.D.L. (European Computer Driving License).

Începând cu anul 2022, Consiliul Școlar al Elevilor a înființat diverse cluburi pentru dezvoltarea talentelor elevilor, printre care se numără Clubul de Dezbateri, Clubul de Dans, Clubul de Fotografie, Clubul de Muzică, Clubul de Teatru și Clubul de Lectură. De asemenea, Corul Callatis a fost reînființat în aceeași perioadă.

Legături externe
 Pagina oficială

 Licee din Mangalia